Cracu se poate referi la:

 Cracu Teiului, Caraș-Severin
 Cracu Mare, Caraș-Severin
 Cracu Almăj, Caraș-Severin
 Cracu Muntelui, Mehedinți
 Cracu Lung, Mehedinți

 Râul Cracu, Straja
 Râul Cracu, Pârâul Negru
 Râul Cracu Tisei

Cracul 
 Cracul Crucii, arie protejată de interes național
 Cracul Găioara, arie protejată de interes național

 Râul Cracul Mare, Agăstin
 Râul Cracul Mare, Izvorul Alb
 Râul Cracul Mic, Agăstin
 Râul Cracul Mic, Izvorul Alb
 Râul Cracul Comarnic
 Pârâul Cracul Lung